Eilbach ist ein Gewässername:

 Eilbach (Alsenz), rechter Zufluss der Alsenz in Altenbamberg, Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Eilbach (Mohrbach), rechter Zufluss des Mohrbach bei Kirchmohr, Gemeinde Niedermohr, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Eilbach (Pfreimd), linker Zufluss der Pfreimd nach Fischerhammer, Markt Tännesberg, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern

Siehe auch:
 Eibach
 Einbach